
Termin -{CCG}- ima više značenja.

 Genetički kod za prolin
 Hemijska kompjuterska grupa, softverska kommpanija